Ophiuroglypha capensis är en ormstjärneart som först beskrevs av Bell 1905.  Ophiuroglypha capensis ingår i släktet Ophiuroglypha och familjen fransormstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Fransormstjärnor
capensis